El término Piccadilly puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Piccadilly, una calle importante de Londres en la city of Westminster; 
 a Piccadilly Circus, un espacio público de Londres, en la city of Westminster;
 a Piccadilly Line, una línea del Metro de Londres; 
 al Teatro Piccadilly, un teatro en la calle Hamra, en Beirut, Líbano;
 a Piccadilly, una película de 1929, dirigida por Ewald André Dupont.